De Quincy steht für
 Notre-Dame de Quincy, Kloster Quincy, Kloster in Frankreich

De Quincy ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Chrysostôme Quatremère de Quincy (1755–1849), französischer Schriftsteller und Archäologe
 Robert de Quincy († 1257), englischer Adliger
 Roger de Quincy, 2. Earl of Winchester († 1264), englischer Magnat, Constable of Scotland
 Saer de Quincy, 1. Earl of Winchester († 1219), anglo-normannischer Adliger

Siehe auch:
 De Quincey
 Quincey
 Quinzi
 Quincy
 Quinzhee, ein Schneeunterschlupf